magazin, vegyes tartalmú, szórakoztató képes folyóirat
 Magazin, kolozsvári társasági hetilap (1930–1939)
 Magazin, kolozsvári hirdetőújság (1933)
 Magazin, a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap melléklete (1993–)
 Magazin, horvát popzenei együttes